Ohlert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustav Heinrich Emil Ohlert
 Otto Ludwig Arnold Ohlert